Dommes ist der Familienname folgender Personen:

 August Dommes (1824–1899), deutscher Politiker und Rittergutsbesitzer 
 Bernhard Dommes (1832–1916), deutscher Politiker und Rittergutsbesitzer
 Georg Wilhelm Dommes (1762–1845), Jurist und Königlich Hannoverscher Geheimer Kanzleirat
 Wilhelm Dommes (1907–1990), deutscher Fregattenkapitän der Kriegsmarine
 Wilhelm von Dommes (1867–1959), deutscher General und Generalbevollmächtigter des preußischen Königshauses

Siehe auch:
 Domes